Kuopio ist der Name für:
 Kuopio, eine Stadt in der finnischen Region Savo
 Kuopio (Verwaltungsgemeinschaft), eine Verwaltungsgemeinschaft in der finnischen Landschaft Nordsavo
 Kuopio (Provinz), eine ehemalige Provinz in Finnland
 (1503) Kuopio, ein Asteroid des Hauptgürtels